Iglesia signifie « église » en espagnol, et peut faire référence à :

Géographie
 Le département d'Iglesia est un département de la province de San Juan en Argentine, situé à son extrémité nord-ouest, dans les hautes Andes.
 Iglesia est une localité de ce même département.
 Iglesias, ville italienne, dans la province du Sud-Sardaigne en Sardaigne.
 Iglesias, commune d'Espagne dans la province de Burgos, communauté autonome de Castille-et-León.
 Iglesia, station de la ligne 1 du métro de Madrid.

Organisation
L'Iglesia ni Cristo (INC) est une Église chrétienne restaurationniste des Philippines.

Patronyme
Álex de la Iglesia, de son vrai nom Alejandro de la Iglesia Mendoza, est un réalisateur, scénariste et producteur de film espagnol né le  à Bilbao (Espagne).
Eloy de la Iglesia (Zarautz, Guipúzcoa,  - ) metteur en scène espagnol.
Sergio García de la Iglesia est un footballeur espagnol né le  à Zamora.

Voir aussi